KPC puede referirse a:
 Kiloparsec, una unidad de medida usada en astronomía;
 Klebsiella pneumoniae Carbapenemase, el gen para una enzima producida por algunas bacterias resistentes a antibióticos;
 Kuwait Petroleum Corporation, un consorcio petrolero estatal que controla todo lo relacionado al petróleo en Kuwait.